Laccaria is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Hydnangiaceae. De typesoort is Laccaria laccata.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bestaat het geslacht uit 91 soorten:

Hydnangiaceae
Schimmelgeslacht